Aroma bezeichnet:

 Aroma, spezifischer Geruch und/oder Geschmack von Lebensmitteln und Arzneimitteln
 Aroma (Buch), Buch der Stiftung Warentest über Gewürze und Kräuter
 Aroma SA, Weinbrennerei in Moldawien
 Provinz Aroma, Provinz in Bolivien
 Aroma (Oruro), zentraler Ort des Kanton Aroma im Departamento Oruro, Bolivien
 Kanton Aroma, Verwaltungsbezirk im Departamento Oruro, Bolivien